Giapeto – satellite del pianeta Saturno
 Giapeto – titano della mitologia greca
 Giapeto – deformazione del nome di Jafet, primogenito di Noè
 Giapeto – in geologia, è un oceano storico esistito tra l'era del tardo neoproterozoico e l'inizio dell'era paleozoica